Гришай — фамилия. Известные носители:
 Гришай, Анастасия Павловна (род. 1985) — украинская фотомодель и порноактриса белорусского происхождения, широко известная под сценическим именем Wiska.
 Гришай, Борис Николаевич (1936—2020) — советский, российский учёный, инженер, участник создания стратегических ракетных комплексов подводных лодок ВМФ СССР.
 Гришай, Пётр Андреевич (1866—?) — станичный атаман, депутат Государственной думы I созыва от Кубанской области и Черноморской губернии.

См. также 
 Гришаев